Макмиллан — один из кланов горной части Шотландии.
Официальный сайт клана 
История клана
http://www.electricscotland.com/webclans/m/macmill2.html

Ссылки 
 Official Clan MacMillan website 
 https://web.archive.org/web/20061230031955/http://www.scotclans.com/clans/MacMillan/history.html
 http://www.electricscotland.com/webclans/m/macmill2.html 

М